5. Mistrzostwa Europy w Boksie Kobiet odbyły się w dniach 4–10 września 2006 w Warszawie. W tabeli medalowej (po raz piąty z rzędu) zwyciężyły Rosjanki, zdobywając 4 złota, 3 srebra i 4 brązy.

Medalistki

Tabela medalowa

Linki zewnętrzne 
5.European Women's Championships - Warsaw, Poland - September 4-10 2006, amateur-boxing.strefa.pl, [dostęp: 2017-04-25].

2
2006 w boksie
2006 w polskim sporcie
Boks w Warszawie
Międzynarodowe imprezy sportowe w Polsce
Zawody sportowe w Warszawie